Schwarzer Baron, bzw. im Englischen Black Baron, war/ist der Spitzname folgender Personen:

 Chris Pile (* 1969), britischer Programmierer
 Terry Funk (* 1944), US-amerikanischer Wrestler
 Michael Wittmann (1914–1944), deutscher Waffen-SS-Offizier und Tiger-Ass
 Roman von Ungern-Sternberg (1885/1886–1921), Baron deutsch-baltischer Herkunft in zaristischen Diensten
 Pjotr Nikolajewitsch Wrangel (1878–1928), deutsch-baltischer Baron und Führer der antikommunistischen Weißen Armee im Russischen Bürgerkrieg
 Robert Munro († 1633), 18. Baron von Foulis, schottischer Söldner unter Gustav II. Adolf von Schweden
 Hugh Rose von Kilravock (1505/1507–1597), schottischer Laird des Clans Rose